Никита Викторович Цыцин (23 августа 1961, Ленинград) — петербургский художник, педагог, профессор. Сын архитектора В. Н. Цыцина.

Биография 
Родился в Ленинграде в 1961 году. В 1979 году окончил среднюю художественную школу при Академии художеств. С 1980 года учился в Академии художеств, которую окончил в 1987 году (мастерскую академика живописи Ю. М. Непринцева, учителя — А. Д. Романычев, О. А. Еремеев, В. Л. Боровик. За дипломную работу «Блокадный хлеб» удостоен Серебряной медали Академии художеств.

С 1988 года по 1991 год работал в творческой мастерской Академии художеств СССР (руководитель — президент Академии художеств академик Б. С. Угаров). В 1989 году приглашён преподавать в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. На сегодняшний день он является профессором кафедры рисунка.

Примечания 

Художники России